Болга́рская акаде́мия нау́к (, БАН) — национальная академия Болгарии.

Основана в 1869 году эмигрантами как Болгарское литературное общество () в Румынии (Брэила). Первый председатель — профессор Харьковского университета, историк и филолог Марин Дринов (1838—1906). В 1878 году, вскоре после провозглашения независимости Болгарии, общество переехало в Софию, а в 1893 году получило своё здание — рядом со зданием парламента страны. В 1893—1898 годах председателем общества был митрополит Климент Тырновский, как писатель, известный под своим мирским именем (Васил Друмев).

С 1911 года — Болгарская академия наук, в 1940—1947 — Болгарская академия наук и искусств. Первый председатель БАН — Иван Гешов.

9 отделений: математическое, физическое, химическое, биологическое, наук о Земле, инженерное, гуманитарное, социальных наук. Около 50 институтов (среди прочих, археологический, известный своим музеем).

Председатели 

 Марин Дринов (1869—1882)
 Васил Стоянов (1882—1884)
 Марин Дринов (1884—1894)
 Василь Друмев (1894—1898)
 Иван Гешов (1898—1924)
 Любомир Милетич (1926—1937)
 Богдан Филов (1937—1944)
 Димитр Михалчев (1944—1947)
 Тодор Павлов (1947—1962)
 Любомир Крыстанов (1962—1968)
 Ангел Балевский (1968—1988)
 Благовест Сендов (1988—1991)
 Йордан Малиновский (1991—1996)
 Иван Юхновский (1996—2008)
 Никола Саботинов (2008—2012)
 Стефан Додунеков (2012)
  (2012—).

Издания 
С 1948 года печатается периодическое издание Академии Доклады Болгарской академии наук («Доклади на Българската академия на науките» или «Доклади на БАН»)
 международное название — «Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences», или «Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences»
 международное стандартное сокращение — C. R. Acad. Bulg. Sci.

См. также 
 Учёные Болгарской АН

Примечания 

Болгария
Организации, основанные в 1869 году
Появились в 1878 году в Болгарии
Организации Софии